Райт () — англійське, шотландське та північноірландське прізвище, пов'язане з професійною діяльністю з виготовлення механізмів і машин (здебільшого з дерева) різноманітного призначення. Походить від давньоанглійського wyrhta, wryhta («ремісник»), що похідне від wyrcan («працювати» або «робити»). Термін зустрічається в різних комбінаціях (наприклад, Cartwright і Wainwright), але якщо використовується окремо, він зазвичай має відношення до будівельника вітряних або водяних млинів.

Відомі представники

А 
 Адам Райт (;  1977) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст (2008).
 Айзек Райт:
 Айзек Гемпстед Райт (;  1999) — англійський актор.
 Айзек Райт-молодший (;  1962) — ліцензований адвокат у штаті Нью-Джерсі.
 Алмрот Райт (; 1861—1947) — британський бактеріолог та імунолог.

Б 
 Барбара Райт (;  1951) — американська письменниця та сценарист.
 Бейлі Райт (;  1992) — австралійський футболіст.
 Белінда Райт (;  1980) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2008).
 Біллі Райт (; 1924—1994) — англійський футболіст та футбольний тренер.
 Білс Райт (; 1879—1961) — американський тенісист, чотириразовий переможець відкритого чемпіонату США, двічі чемпіон літніх Олімпійських ігор 1904.
 Бонні Райт (;  1991) — британська акторка.
 Бред Райт (;  1961) — канадський телевізійний продюсер, сценарист і актор.

В 
 Вікі Райт (;  1993) — британська керлінгістка, олімпійська чемпіонка (2022)
 Вільям Райт:
 Вільям Геммонд Райт (; 1871—1959) — американський астроном.
 Вільям Райт (;  1960) — американський проектувальник відеоігор і співзасновник Maxis .
 Вілбер Райт (; 1867—1912) — американський авіаконструктор, один з братів Райт.

Г 
 Гектор Райт (, 1969) — ямайський футболіст.
 Герман Райт (; 1932—1997) — американський джазовий контрабасист.

Е 
 Едгар Райт (;  1974) — британський кінорежисер, сценарист, актор і кінопродюсер.
 Ерік Олін Райт (; 1947—2019) — соціолог, представник класичного марксизму.

Д 
 Джеффрі Райт (;  1965) — американський актор.
 Джеремі Райт (;  1972) — британський політик-консерватор.
 Джим Райт (; 1922—2015) — американський політик, 56-й Спікер Палати представників США з 1987 по 1989.
 Джо Райт (;  1972) — англійський кінорежисер.
 Джозеф Райт (; 1734—1797) — один з видатних британських живописців XVIII століття.
 Джон Майкл Райт (; 1617—1694) — англійський та шотландський художник-портретист, що працював у стилі бароко.
 Діззі Райт (, справжнє ім'я — Лареонте Райт, ;  1990) — американський репер.
 Дорелл Райт (;  1985) — американський професійний баскетболіст.

Ж 
 Жозе Роберто Райт (;  1944) — бразильський футбольний арбітр.

І 
 Іан Райт (;  1963) — англійський футболіст, нападник.
  (; 1760—1832) — квакер, підприємець міста Нью-Йорк, банкір, судновласник, один з засновників «Black Ball Line».

К 
 Крейґ Мілтон Райт (;  1944) — професор музики Єльського університету.
 Кріс Райт (;  1988) — австралійський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Крістофер Райт (;  1947) — англійський теолог, відомий знавець Старого Заповіту, священнослужитель Англіканської церкви.

Л 
 Лен Райт (; 1923—2010) — англійський письменник-фантаст.
 Лео Райт (; 1933—1991) — американський джазовий саксофоніст, флейтист, кларнетист.
 Летиція Райт (;  1993) — британська акторка гаянського походження.
 Лорензен Райт (; 1975—2010) — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Лоренцо Райт (; 1926—1972) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1948).
 Лютер Райт (;  1971) — американський баскетболіст, центровий.

М 
 Макс Райт (; 1943—2019) — американський актор.
 Марія Веніамінівна Райт (1922—2001) — радянський історик, африканіст-ефіопіст, етнограф.
 Марк Райт (;  1963) — англійський футболіст, захисник.
 Маурісіо Райт (;  1970) — колишній костариканський футболіст, захисник.

О 
 Орвілл Райт (; 1871—1948) — американський авіаконструктор, один з братів Райт.
 Остін Теппен Райт (; 1983—1931) — американський юрист і письменник.

П 
 Патрик Райт (;  1951) — британський письменник, телеведучий і вчений в галузі культурології та історії культури.
 Патрісія Райт (;  1944) — американська вчена-приматолог, антрополог і природоохоронець
 Пітер Райт (;  1970) — шотландський професійний гравець в дартс, дворазовий чемпіон світу PDC (2020, 2022).

Р 
 Річард Райт — декілька осіб.
 Річард Іан Райт (;  1977) — англійський футбольний воротар.
 Річард Райт (; 1943—2008) — клавішник, учасник групи Pink Floyd.
 Річард Райт (, 1908—1960) — американський письменник.
  (;  1960) — сучасний британський художник та музикант
 Рита Райт-Ковальова (1898—1988) — радянська письменниця і перекладачка.
 Робін Райт (;  1966) — американська акторка.

С 
 Саймон Райт (;  1963) — британський барабанщик, відомий по роботі в групах AC/DC і Dio.
 Спекс Райт (, справжнє ім'я — Чарльз Райт, ; 1927—1963) — американський джазовий ударник.

Т 
 Тайлер Райт (;  1973) — канадський хокеїст.
 Тереза Райт (; 1918—2005) — американська акторка, володарка премії «Оскар» (1943).
 Томмі Райт (;  1944) — англійський футбольний захисник.
 Томас Райт (; 1711—1786) — англійський астроном, математик, архітектор.

Ф 
 Френк Ллойд Райт (; 1867—1959) — американський архітектор.

Ч 
 Чарлз Райт:
 Чарлз Райт (; 1811—1885) — американський мандрівник та збирач зразків рослин.
 Чарльз Генрі Райт (; 1864—1941) — британський ботанік.
 Чарльз Роберт Райт (; 1927—2017) — американський науковець-теоретик у сфері соціології масових комунікацій.
 Чарльз Сеймур Райт (; 1887—1975) — канадський учений-физик, учасник антарктичної експедиції.

Примітки